Songo  è una municipalità dell'Angola
Songo è  un ritmo musicale cubano